Svjetsko prvenstvo u reliju 2000. - Reli pobjednici

Bodovi

Utrke

 2000